Любин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любинский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 10 850 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бучинка
 Буковна
 Хрустник
 Чернец
 Домброва-Гурна
 Гоголовице
 Голя
 Гожелин
 Гожица
 Карчовиска
 Клопотув
 Кшечин-Малы
 Кшечин-Вельки
 Ксенгинице
 Лисец
 Милорадзице
 Милосна
 Мирошовице
 Немстув
 Обора
 Осек
 Пешкув
 Рашова
 Рашова-Мала
 Рашувка
 Седльце
 Складовице
 Шкляры-Гурне
 Устроне
 Верцень
 Зимна-Вода
 Болянув
 Любкув
 Лазек
 Овчары
 Подгуже
 Залесе

Соседние гмины 
 Гмина Хочанув
 Гмина Хойнув
 Гмина Кунице
 Любин
 Гмина Милковице
 Гмина Польковице
 Гмина Проховице
 Гмина Рудна
 Гмина Сцинава

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Нижнесилезского воеводства